Wonderland puede referirse a:

Literatura 
 "Wonderland Avenue", autobiografía de Danny Sugerman.

Arte 
 Wonderland (cuadro de Hughes), pintura de 1912 de Arthur Hughes.

Música 
 Wonderland , canción de Eme 15
 Wonderland (banda), grupo de chicas irlandés/británico.
 Wonderland, canción de grupo pop-dance Passion Fruit.
 Wonderland (canción de XTC)
 Wonderland (The Charlatans), álbum.
 Wonderland (álbum de Erasure), de Erasure.
 Wonderland (McFly), álbum.
 Wonderland (Forgive Durden), álbum.
 Wonderland (Judie Tzuke), álbum.
 Wonderland (Heidi Klum), canción.
 Wonderland (Ayumi Hamasaki), canción de Ayumi Hamasaki.
 Wonderland (canción de Leg Soup), canción.
 Wonderland (canción de Natalia Kills & Rrlytox) canción
 Wonderland (álbum de Steve Aoki), álbum.
 Wonderland (Taylor Swift), canción.

Películas y televisión 
 Wonderland (TV), serie de 2000 de la ABC de Peter Berg.
 The Fruit Machine (película), película del 1945, conocida como Wonderland.
 Wonderland (película de 1999) dirigida por Michael Winterbottom.
 Wonderland (película de 2003), película de 2003 sobre los Asesinatos de Wonderland, dirigida por James Cox.
 This Is Wonderland, serie de 1843 de la CBC.
 Deadman Wonderland, serie de anime de 2009.
 Wonderland (serie de televisión), serie australiana estrenada en el 2013.

Otros usos 
 Wonderland (Metro de Boston), estación de ferrocarril en la línea Azul del Metro de Boston.
 Los Asesinatos de Wonderland que ocurrieron en 1981 en la casa de 8763 Wonderland Ave., e involucraron a la estrella del porno John Holmes.
 Wonderland (proyecto), un proyecto fallido para construir un parque de atracciones en el distrito de Changping, en Pekín, República Popular China.